Sausalito peut désigner :

Toponyme 

 Sausalito, une municipalité américaine qui se trouve dans le comté de Marin, en Californie, dans la banlieue nord de San Francisco ;
 El Sauzalito, une localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de General Güemes.

Cinéma 
 Sausalito (Yi jian zhong qing), un film du réalisateur hongkongais Lau Wai-keung sorti en 2000 ;
 Sister Sausalito, un film dramatique américain, réalisé par Matt Laidlaw, sorti en 2003 ;

Divers 
 Estadio Sausalito, un stade chilien de football d'une capacité de  places, se trouvant à Viña del Mar ;